Davids ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Davids (1867–1963), deutscher Radsportler und Fechter
 Brent Michael Davids (* 1959), US-amerikanischer Komponist indianischer Herkunft
 Christian Davids (1822–1876), deutscher Lehrer
 Edgar Davids (* 1973), niederländischer Fußballspieler
 Eduard Schneider-Davids (1869–1970), deutscher Baumeister, Ingenieur, Baurat
 Heintje Davids (1888–1975), niederländische Sängerin, Komikerin und Schauspielerin
 Hendrik Davids (* 1953), deutscher Krimiautor
 Hendrik Jan Davids (* 1969), niederländischer Tennisspieler
 Hermann Davids (1878–1967), deutscher Augenarzt
 Jennifer Davids (* 1973), deutsch-philippinische Musikerin
 Lance Davids (* 1985), südafrikanischer Fußballspieler
 Leigh Davids (1979–2019), südafrikanische Menschenrechtsaktivistin
 Lleyton Davids (* 2001), südafrikanischer Leichtathlet
 Lorenzo Davids (* 1986), surinamisch-niederländischer Fußballspieler
 Louis Davids (1883–1939), niederländischer Kabarettist und Revuekünstler 
 Luisa Katharina Davids (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Marie Davids (1847–1905), deutsche Malerin
 Matthias Davids (* 1962), deutscher Regisseur
 Quinton Davids (* 1975), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Sharice Davids (* 1980), US-amerikanische Rechtsanwältin und Politikerin
 Thomas William Rhys Davids (1843–1922), britischer Pali-Forscher und Gründer der Pali Text Society
 Yael Davids (* 1968), israelische Bildhauerin und Performancekünstlerin

Siehe auch:
 David (Begriffsklärung)
 Davis